Jerzmanowa (plaats), plaats in Polen
 Jerzmanowa (gemeente), gemeente in Polen